Bleichenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Bleichenbach, Stadtteil von Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen 
 Bleichenbach (Bad Birnbach), Dorf von Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

von Gewässern:
 Bleichenbach (Nidder), linker Zufluss der Nidder bei Glauburg, Wetteraukreis, Hessen
 Bleichenbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) bei Bleichenbach, Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Bleichenbach ist ein Familienname:
 Bleichenbach (Adelsgeschlecht), niederadeliges Geschlecht in der Wetterau